Драгомир Асенов (псевдоним Жака Ниссима Меламеда) (;
15 мая 1926, Фердинанд, Третье Болгарское царство —
19 июня 1981, София, НРБ) — болгарский , , . Лауреат Димитровской премии (1974).

Биография 
Родился в семье судебного чиновника. В 16-летнем возрасте, в 1942 году вступил в подпольную организацию «Рабочий молодёжный союз». В 1943 году был выслан из столицы за антифашистскую деятельность и депортирован в Русе. Возглавлял нелегальную группу, участвовал в восстании 9 сентября.

Работал в газете «Патриотический фронт Дуная». В 1953 году окончил юридический факультет Софийского университета. С 1961 года — член Болгарской компартии.

В 1953—1956 годах — редактор газеты «Работническо дело», с 1957 года — редактор студенческого журнала «Родна Речь», затем в 1968—1971 г.— заместитель главного редактора газеты «Литературный фронт».

В 1971 г. избран секретарём Союза писателей Болгарии.

Умер после тяжёлой болезни. Похоронен на Центральном кладбище Софии.

Творчество 
Печатался с 1945 года. Автор романов, сборников повестей и рассказов, драм. Его самые популярные пьесы шли на театральных подмостках по всей стране — «Розы для доктора Шомова», «Прогулка в субботу вечером», «Горячие ночи в Аркадии», «Профессия для ангелов» и др.

Избранные произведения 

 «Когато Тито награждава» (1950)
 «Съвест» (рассказы, 1956)
 «Нашият взвод» (повесть, 1956, 1962, 1973)
 «Пътищата се разминават» (роман, 1959)
 «Кафявите хоризонти» (роман, 1961, 1970)
 «Големият каменен дом» (роман, 1963)
 «Рожден ден» (пьеса, 1965)
 «Плодът на ветровете» (роман, 1966)
 «Рози за д-р Шомов» (пьеса, 1967)
 «Разходка в събота вечер» (пьеса, 1969)
 «Сурово възпитание» (рассказы, 1969)
 «Горещи нощи в Аркадия» (пьеса, 1970)
 «Изпити» (пьеса, 1970)
 «Три пиеси. Рози за д-р Шомов. Разходка в събота вечер. Изпити» (пьесы, 1972)
 «Тази кръв няма да се пролее» (1973)
 «Биография на един вечен ден» (1978)
 «Най-тежкият грях» (1980)
 «Огнената межда. Летопис в 2 романа» (романы, 1980)
 «Най-тежкият грях» (роман, 1980, 2001)
 «Наградата» (пьеса, 1981)
 «Елегия за едно женско сърце» (1981, роман)
 Избрани произведения в 3 томах (1983—1986)
 «Елегия за едно женско сърце» (1984)
 «Професия за ангели» (пьеса)
 «Златното покритие» (пьеса)
 «Краят на деня» (пьеса)
 «Когато срещнеш чудото» (пьеса)

Память 
 Драматический театр в Монтане носит имя Драгомира Асенова.

Примечания

Ссылки 
 Вспомним драматурга Драгомира Асенова

Коммунисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Выпускники юридического факультета Софийского университета
Литераторы, известные под псевдонимами